Sven Persson kan syfta på

Sven Gunnar Persson, (född 1955), kristdemokratisk riksdagspolitiker
Sven Persson i Norrköping, (född 1873), riksdagsman för Östergötlands län
Sven Persson i Appuna, (född 1911), riksdagsman för Östergötlands län
Sven Persson (kemist), (född 1918), svensk industriforskare, uppfinnare och företagsledare
Swen Persson (militär), född 1944, Flygvapenofficer.
Swen Persson (politiker) i Fritorp, (född 1875), högerpolitiker, riksdagsledamot från 1916
Sven O. Persson